Чемпион мира — спортсмен или спортивная команда, победившая на чемпионате мира.
 Также название нескольких фильмов:
 Чемпион мира (фильм, 1954)
 Чемпион мира (фильм, 2021)

См. также